Martwy sezon – radziecki film sensacyjno-szpiegowski z 1968 roku 
 Martwy sezon – polski film dokumentalny z 2018 roku 

Strony ujednoznaczniające